Добричка:

 Добричка — община в Болгарии.
 Добричка (приток Угры) — река в Смоленской области.
 Добричка (приток Демины) — река в Калужской области.